A Reserva da Biosfera da Caatinga foi criada em 2001 pela UNESCO.

Objetivos 
A criação da reserva tem por objetivo conservar a biodiversidade local, combater a desertificação, promover atividades sustentáveis e realizar estudos sobre o bioma.

A Reserva da Biosfera da Caatinga em números 
A RB ocupa uma área de 190.000 km², em 10 estados. Na área da reserva encontram-se algumas unidades de conservação:

 7 parques nacionais
 1 reserva biológica
 4 estações ecológicas
 3 florestas nacionais
 5 áreas de proteção ambiental
 2 ARIEs
 26 RPPNs
 3 parques estaduais
 1 parque botânico
 1 parque ecológico estadual
 12 terras indígenas

Possui cerca de 932 espécies de flora e fauna em sua área, sendo 380 endêmicas.

Ver também 
 Reserva da Biosfera
 Caatinga
 Unidade de Conservação

Ligações externas 
 Página do Conselho da Reserva da Biosfera da Caatinga (CRBCAAT)

Reservas da biosfera no Brasil